Psilotum är ett släkte av kärlväxter. Psilotum ingår i familjen Psilotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Psilotum